Лобановский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Лобановский сельский округ Домодедовского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Лобановский сельский округ Хиславичского района (упразднён)

Тульская область 

 Лобановский сельский округ Ефремовского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Лобановский сельский округ Айыртауского района